

Предгорний — селище, Бійський район, Алтайський край
 Предгорний — селище, Зміїногорський район, Алтайський край